La Chaux (Doubs)
 La Chaux (Orne)
 La Chaux (Saône-et-Loire)
 La Chaux (Cossonay)

Desambiguações de topônimos